Гедвіга (Геда) Галицька (нар. 6 січня 1884, Чернівці 
приблизно 1967) – піаністка, музикознавець, педагог.

Біографія 
Народилася 06.01.1884 р., м. Чернівці. Навчалася у Чернівцях в учительській семінарії, Віденській консерваторії, де основні музичні дисципліни викладав музикознавець з Чернівців Євсевій Мандичевський. Після закінчення консерваторії повернулася у Чернівці, у 1906-1924 рр.  викладала в музичній школі товариства «Боян» та філармонійному товаристві. У 1924 р. у Чернівцях була відкрита консерваторія і там працювала аж до закриття цього закладу у 1944 році. Одночасно з викладацькою працею брала участь у класичних концертах і виступала з такими професійними композиторами як Отакар Гржімалі, Александру Зірра, Теодор Тарнавський… Після закриття консерваторії в Чернівцях була запрошена до консерваторії міста Тімішоара (Румунія), де викладала до 1949 р.. Померла у 1967 р.

Джерела 
[Гедвіга (Геда) Галицька] // Інтелектуальний календар. 20.01.2019. - Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського.
Галицька Гедвіга (Геда) / Юхим Гусар / На обширах часу. Календар січня [Серія «Золоті імена Буковини»]. – Чернівці : ВІЦ «Місто», 2022. – С. 55.

Народились 6 січня
Народились 1884
Померли 1967
Уродженці Буковини
Уродженці Чернівців
Персоналії:Чернівці
Педагоги
Піаністи
Митці Чернівців